TV Sudoeste é uma emissora de televisão brasileira sediada em Pato Branco, cidade do estado do Paraná. Opera nos canal 7 (27 UHF digital), e é afiliada à RedeTV!. Pertence a Rede Celinauta de Comunicação, vinculada a Ordem dos Frades Menores de Pato Branco, e da qual também fazem parte a Rádio Celinauta e a Movimento FM.

História

Concessão 
Em 1967, o frei Policarpo Berri, da O.F.M., idealista e pioneiro líder religioso em comunicações no Paraná, entra com pedido de concessão de emissora de TV, já tendo emissora de Rádio Celinauta AM, em nome da Fundação Cultural Celinauta.

O pedido demora por 12 anos até que em 1979, já no Governo Militar de João Figueiredo, a concessão foi obtida em definitivo.

Rede Manchete (1987 a 1999) 
No dia 18 de junho de 1987, depois de oito anos da conquista da concessão e vinte anos do pedido, a TV Sudoeste entrou no ar, tornando-se a segunda emissora de TV ligada ao grupo religioso ter concessão dada na história do Brasil (a primeira foi Ordem dos Capuchinos de Porto Alegre, que controlou a TV Difusora, hoje TV Bandeirantes Rio Grande do Sul), retransmitindo a programação da Rede Manchete.

Na época, a emissora era única afiliada da Manchete que não pertencia ao Sistema Sul de Comunicação (hoje Grupo RIC).

Em 1 de setembro de 1995 todas as emissoras da SSC tornaram-se afiliadas à Rede Record, deixando praticamente quase toda Paraná sem sinal da Manchete.

No entanto, a maioria das retransmissoras da SSC que pertenciam às prefeituras paranaenses se recusaram a transmitir a nova rede, sob alegação que esta era desconhecida pelo público paranaense. Outras que mantinham a mudança ou que só retransmitiam programas locais da SSC para voltar à Manchete ao invés da Record, voltaram atrás na decisão, semanas após o público reagir negativamente à nova programação. Com isso, as retransmissoras passaram a repetir a programação nacional da Manchete (que era vista em antenas parabólicas) em via satélite.

Enquanto isso, a TV Sudoeste que já instalava enlaces pro interior do Paraná e levando imagens e sons para todo sudoeste do Paraná, alcançando até noroeste de Santa Catarina, recebeu oferta das prefeituras paranaenses para retransmissão, que foi aceita e passou cobrir o vazio deixado pela antiga SCC.

Com isso, a TV Sudoeste foi única emissora do Estado a permanecer fielmente afiliada à Manchete até ao fim da rede em 1999, mesmo com as crises de 1992 a 1994 e 1998 a 1999.

Quatro redes em 1999 
Entre maio e junho de 1999, coincidindo o fim da Manchete e início da transição da TV! para RedeTV!, a emissora trocou TV! pela TV Canção Nova, sob alegação que a nova programação não condiz com diretrizes do grupo e que quase toda programação estava alugada às produções independentes de vendas.

Porém, os novos proprietários da RedeTV! conseguiram convencer os dirigentes da Sudoeste a repensar na decisão e fizeram a emissora voltar a transmitir a TV!, ficando curto tempo com a TV Canção Nova, que em troca, produzissem programas locais e religiosos.

RedeTV! (1999-presente) 
Em 15 de novembro de 1999, com o surgimento da RedeTV!, tornou-se primeiras afiliadas da "nova Rede Manchete" (expressão usada na época). Desde então, é umas das antigas afiliadas dessa rede.

No lugar dos programas independentes da rede que são exibidas, inclusive até igrejas evangélicas, são exibidas programas católicos locais produzidos pela Fundação Cultural Celinauta, embora tenha programação independente e telejornais.

Entre 2000 e 2008 teve como parceira a Rede TV! sul atual SCC SBT, que cobria Santa Catarina e partes do Paraná e Rio Grande do Sul.

Sinal digital 

A TV Sudoeste iniciou suas transmissões digitais em 14 de dezembro de 2015, através do canal 27 UHF. Desde o início das transmissões digitais, a emissora passou a produzir sua programação em alta definição.

 Transição para o sinal digital
Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a TV Sudoeste, bem como as outras emissoras de Pato Branco, cessou suas transmissões pelo canal 7 VHF em 27 de fevereiro de 2021.

Retransmissoras 

 * - Em implantação

Ligações externas 
 
 

Sudoeste (Pato Branco)
Sudoeste (Pato Branco)
Canais de televisão fundados em 1987
Fundações no Paraná em 1987